Wormer bezeichnet:

 Wormer (Wormerland), einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Wormerland
 Sendeturm Wormer, einen niederländischen Sendeturm

Wormer ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard J. Wormer (* 1951), deutscher Arzt, Medizinjournalist und Sachbuchautor
 Holger Wormer (* 1969), deutscher Wissenschaftsjournalist und Hochschullehrer
 Vanessa Wormer (* 1987), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Wormerveer, ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Zaanstad
 Wormer- en Jisperveld, ein Natura 2000-Gebiet in den Niederlanden